Canton de Millau peut faire référence à :
 Canton de Millau-Ouest
 Canton de Millau-Est
 Canton de Millau-1
 Canton de Millau-2